Francisco Cabello puede referirse a:

 Francisco Cabello y Mesa (1764–1814), militar y escritor español, cuyo pseudónimo era Jaime Bausate y Meza.
 Francisco Cabello Rubio (1802-1851), político español.
 Francisco Cabello Luque (1969–), un exciclista español, profesional entre 1990 y 2006.
 Francisco Cabello (tenista) (1972–), un extenista argentino.